Landesobmann beziehungsweise Landesobfrau bezeichnet

 den Landesvorsitzenden eines gegliederten Vereins, siehe Obmann
 als Kurzform den Landesparteichef einer bürgerlichen Partei in Österreich, den Landesparteiobmann